Lombardiet runt 2021 var den 115:e upplagan av det italienska cykelloppet Lombardiet runt. Tävlingen avgjordes den 9 oktober 2021 med start i Como och målgång i Bergamo. Loppet var en del av UCI World Tour 2021 och vanns av slovenska Tadej Pogačar från cykelstallet UAE Team Emirates

Deltagande lag

Resultat

Referenser
Lombardiet runt 2021 på ProCyclingStats

Noter

2021
UCI World Tour 2021
2021 i Italien